Antartide
 Ghiacciaio Pine Island – ghiacciaio della costa di Eights, nella Terra di Ellsworth
 Canada
 Pine Island – isola dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Pine Island – census-designated place della Contea di Hernando, Florida
 Pine Island – città della Contea di Goodhue, Minnesota
 Pine Island – città della Contea di Waller, Texas